Espagnet ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne d’Espagnet (1596–??), französischer Jurist
 Jean D’Espagnet (1534–1637), französischer Jurist, Politiker und Alchemist